Henry Fitzroy oder Henry FitzRoy ist der Name folgender Personen:

* Henry FitzHenry (Henry FitzRoy; † 1157), unehelicher Sohn von Heinrich I.
 Henry Fitzroy, 1. Duke of Richmond and Somerset (1519–1536), englischer Sohn von Heinrich VIII.
 Henry FitzRoy, 1. Duke of Grafton (1663–1690), englischer Vizeadmiral
 Henry FitzRoy, 12. Duke of Grafton (* 1978), englischer Peer und Musikveranstalter
 Henry FitzRoy (Politiker) (1807–1859), britischer Politiker

Siehe auch:
* Fitzroy Henry (* 1973), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis